Беневенто — місто в Італії, столиця однойменної провінції.
 Беневенто — провінція в Італії, у регіоні Кампанія.
 Беневенто — футбольний клуб з однойменного міста.